Альбе́рт Я́нович Райбека́с (14 ноября 1933 года, г. Свободный, Амурская область, СССР — 4 октября 2010 года, Красноярск, Россия) — советский и российский философ, специалист в области теории диалектики, онтологии и теории познания.

Биография 

Родился 14 ноября 1933 года в городе Свободном Амурской области в семье военнослужащего, начавшего свою службу в Красной Армии в феврале 1918 года.

В 1933 году семья переехала в Красноярск.

В 1951 году с золотой медалью окончил школу и поступил на философский факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова, откуда на третьем курсе перевёлся на физический факультет.

В 1958 году окончил физический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова.

Работал инженером на заводе полупроводниковых приборов (г. Таллин).

В 1959 году поступил на работу в Институт физики СО АН СССР в качестве старшего лаборанта, затем инженера лаборатории радиоспектроскопии, где его руководителем был Л. В. Киренский.

В 1962 году поступил в аспирантуру Института философии АН СССР в сектор «Философские вопросы естествознания», которую окончил в 1965 году.

В 1966 году в Институте философии АН СССР защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме «Принцип инвариантности и проблема структуры материи».

В 1965—1966 годах работал ассистентом кафедры философии СО АН СССР.

В 1966—1968 годах был старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой общественных наук Красноярского филиала Новосибирского государственного университета.

В 1978 году в Уральском государственном университете имени А. М. Горького защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук по теме «Вещь — свойство — отношение как категории материалистической диалектики» (специальность 09.00.01 — диалектический и исторический материализм).

В 1969 по 2006 годы — доцент, профессор и заведующий кафедрой философии и декан историко-философского факультета Красноярского государственного университета.

С 2006 по 2010 годы — профессор и заведующий кафедрой философии и декан историко-философского факультета Сибирского федерального университета.

Член кандидатского диссертационного совета в КрасГУ и докторского совета в Иркутском университете, член учёного совета КрасГУ.

Действительный член Академии общественных наук. Член Российского философского общества.

Член Профессорского собрания Красноярского края.

Мастер спорта по борьбе самбо (1962); член Президиума Краевой Федерации Самбо в 1996—2004 годах.

Скончался 4 октября 2010 года.

Научные труды

Монографии

Статьи 

 Райбекас А. Я. Взаимодействие, связь, отношение // Взаимосвязь элементов диалектики. — Свердловск, 1977;
 Райбекас А. Я. Причинность и детерминизм в диалектико-материалистической концепции вещь—свойство—отношение // Проблемы диалектики природных и социальных процессов. — Красноярск, 1977;
 Райбекас А. Я. О месте понятий вещь—свойство—отношение в системе категорий материалистической диалектики // Диалектический материализм как система. — Пермь, 1980;
 Райбекас А. Я. Детерминизм и системный характер бытия материальной вещи // Системность и детерминизм. — Красноярск, 1984;
 Райбекас А. Я.К вопросу о природе диалектического противоречия // Проблема диалектического противоречия. — Красноярск, 1987;
 Райбекас А. Я.Феномен заблуждения в философии // Человек—философия—гуманизм. — Т.3. — Онтология, гносеология, логика и аналитическая философия. — СПб., 1997;
 Райбекас А. Я. О природе заблуждений // Вестник Красноярского государственного университета. Гуманитарные науки. — № 1. — 1999.

Награды 

 Благодарность Государственного комитета РФ по высшему образованию за многолетнюю научно-педагогическую деятельность, большой вклад в подготовку специалистов и развитие материально-технической базы университета. (1994)
 «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

Примечания

Литература 
 
 Историко-философский факультет КГУ // Золотая книга Красноярского края. — Красноярск, 2006. — [Кн. 6]. — С. 26-29.
 Райбекас А. Я. «Философия развивает мышление…» : [беседа с докт. филос. наук Райбекасом Альбертом Яновичем о новой специальности «Философия» в КГУ] // Вечерний Красноярск. — 2004. — 2 июля. — С. 11.

Ссылки 
 Ростовцева Тамара Александровна: «Сейте разумное, доброе, вечное» // Философия. Устная история, 26.07.2013
 Р. А. Коловский об А. Я. Райбекасе: «Работу он выполнял только на пятёрку» // Философия. Устная история, 01.11.2013
 Комаров Валентин Игоревич: «Без диалектики обойтись нельзя» // Философия. Устная история, 27.11.2013
 Устюгов Виктор Анатольевич: «Ильенков — наша философская совесть» // Философия. Устная история, 28.11.2013
 Гаврилина Тамара Викторовна: «Другого шефа для меня уже не будет» // Философия. Устная история, 13.02.2014

Философы СССР
Самбисты СССР
Философы России
Выпускники физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Сибирского федерального университета
Философы XX века
Философы Красноярска